Alfalfa Center ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alfalfa Center (Missouri), im Mississippi County
 Alfalfa Center (Nebraska), im Buffalo County